Motociklistična Velika nagrada Francije 2008 je bila peta dirka motociklističnega prvenstva v . Potekala je 18. maja 2008.

Razred MotoGP

Razred 250 cm³

Razred 125 cm³
Po štirinajstih krogih je bila dirka zaradi dežja prekinjena. Po ponovnem štartu, prvi del je odločal le o štartnem položaju za drugo dirko, so dirkači odpeljali še pet krogov.

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2008
2008